Kolmar ist  

 eine deutsche Schreibweise für die elsässische Stadt Colmar
 die von 1939 bis 1945 gültige Schreibweise des deutschen Namens der polnischen Kleinstadt Chodzież (Kolmar in Posen)
 der Vorname des preußischen Generals und Ritters Kolmar von Debschitz (1809–1878)
 der Vorname des preußischen Generals und Schriftstellers Kolmar bzw. Colmar von der Goltz (1843–1916)
 ein Schweizer Rohstoffhandelsunternehmen, siehe Kolmar Group

Kolmar ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrud Kolmar (1894–1943), deutsche Dichterin 
 Martin Kolmar (* 1967), Schweizer Ökonom und Wirtschaftsethiker

Siehe auch:
 Kollmar (Begriffsklärung)
 Colmar (Begriffsklärung)
 Kulma